Перелесье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Перелесье — деревня в Кобринском районе Брестской области

Крым 
 Перелесье — исчезнувшее село в Белогорском районе Крыма

Россия 
 Перелесье — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области